Десматозух (, от  и ) — род вымерших растительноядных пресмыкающихся из отряда этозавров (Aetosauria), живших в триасе (карнийский — норийский века). Ископаемые остатки обнаружены в 1920 году в США.

Особенности строения 

Десматозух принадлежал отряду этозавров, сухопутных рептилий, тела которых были защищены панцирем. Данный вид рептилий был предшественником анкилозавров. Наименование десматозух означает «связанный с крокодилами», это отнюдь не случайно, строение его костей челюстей учёными сравнивалось с Stagonolepis и с миссисипским аллигатором. Данные сравнения помогли узнать, что челюсти десмотозуха смыкались очень сильно. Зубы десматозуха лишены каких либо зазубренностей, на них так же отсутствуют следы износа, что указывает на то, что ящер употреблял мягкую пищу, к примеру растения, всевозможных насекомых, лишённых панцирей, и их личинки.

Средства защиты 
Такие животные как десматозухи не могли ничего противопоставить хищникам, поэтому со временем они увеличились в размерах и приобрели надёжный костный панцирь, состоящий из скреплённых между собой пластин.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на май 2020 года в род включают 2 вымерших вида:
 
 
Вид  имеет статус nomen dubium.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160804205319/http://dinogosti.ru/desmatozuh/

Этозавры
Пресмыкающиеся триасового периода
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии из триасовых отложений США